Lotzbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Lotzbeck (1819–1874), deutscher Kunstsammler, Parlamentarier, Industrieller, Gutsherr
 Carl Ludwig von Lotzbeck (1754–1826), deutscher Tabakfabrikant
 Eugen von Lotzbeck (Politiker) (1845–1922), deutscher Großgrundbesitzer und bayerischer Parlamentarier
 Eugen von Lotzbeck (1882–1942), deutscher Springreiter
 Karl von Lotzbeck (1832–1907), deutscher Generalstabsarzt der Bayerischen Armee

Siehe auch:
 Lotzbeck u. Cie.
 Palais Lotzbeck